Юстус Герман Липсиус  (; 1834—1920) — немецкий филолог.

Профессор Лейпцигского университета, был директором ныне закрытой русской филологической семинарии.

Юстус Герман Липсиус — сын Карла Генриха Адальберта Липсиуса. Его братья — архитектор Константин Липсиус (1832—1892) и протестантский богослов Рихард Адальберт Липсиус (1830—1892).

Труды 
Издал Демосфена «De corona» (Лпц., 1876) и новую переработку капитального исследования Мейера (Meier) и Шёманна: «Der attische Process» (Берлин, 1883-85).

 Das attische Recht und Rechtsverfahren, 3 Bde., Leipzig 1905-15.
 Der Historiker von Oxyrhynchos, Leipzig 1915.
 Die Bedeutung des griechischen Rechts, Leipzig 1893.

Примечания

Литература 
 Literatur von und über Justus Hermann Lipsius im Katalog der Staatsbibliothek zu Berlin
 Ulrich Schindel: Lipsius, Justus Hermann. In: Neue Deutsche Biographie (NDB). Band 14, Duncker & Humblot, Berlin 1985, S. 675 f.
 DBA I, Fiche 771, 98-100.
 DBA II, Fiche 820, 6-52.
 

Филологи по алфавиту
Филологи Германии
Филологи XIX века
Филологи XX века
Преподаватели Лейпцигского университета
Почётные доктора Афинского университета
Почётные доктора Лейпцигского университета
Ректоры Лейпцигского университета
Члены Саксонской академии наук